San Fortunato ima više značenja:
 San Fortunato, Ancona
 San Fortunato, Padova
 San Fortunato, Perugia